Częstość względna danego zdarzenia losowego to stosunek liczby zdarzeń sprzyjających temu zdarzeniu do liczby wszystkich zdarzeń.

Statystyka opisowa